През 2005 г. се провежда 28-о състезание по снукър Открито първенство по снукър на Уелс. Турнирът се състои между 17 и 23 януари в Newport Centre в Уелс и е спечелен от Рони О'Съливан с 9 – 8 фрейма срещу Стивън Хендри.

Резултати

Резултати от кръг 1 (9) 
Иън МакКълох – Robin Hull 5 – 3
Антъни Хамилтън – Дейвид Рой 5 – 4
Нийл Робъртсън – Робърт Милкинс 5 – 0
Доминик Дейл – Марк Дейвис 5 – 4
Джо Пери – Брайън Морган 5 – 2
Род Уолтър – Джерард Грийн 5 – 0
Дрю Хенри – Rory McLeod 5 – 1
Бари Хоукинс – Майкъл Холт 5 – 3
Стивън Магуайър – Стюард Бингам 5 – 3
Куентин Хан – Андрю Норман 5 – 1
Shokat Ali – Тони Драго 5 – 4
Джо Суейл – Том Форд 5 – 2
Марк Кинг – Стив Джеймс 5 – 3
Джон Парът – Дин Джънхуй 5 – 2
Райън Дей – Бари Пинчъс 5 – 1
Алистър Картър – Adrian Gunnell 5 – 2

Резултати от кръг 2 (9) 
Рони О'Съливан – Иън МакКълох 5 – 2
Антъни хамилтън – Стивън Лий 5 – 4
Нийл Робъртсън – Джими Уайт 5 – 4
Джон Хигинс – Доминик Дейл 5 – 2
Питър Ебдън – Джо Пери 5 – 4
Дейвъд Грей – Род Лоутър 5 – 1
Дрю Хенри – Алан МакМанъс 5 – 4
Бари Хоукинс – Пол Хънтър 5 – 3
Стивън Хендри – Стивън Магуайър 5 – 4
Греъм Дот – Куентин Хан 5 – 2
Марко Фу – Shokat Ali 5 – 2
Кен Дохърти – Джо Суейл 5 – 2
Марк Кинг – Матю Стивънс 5 – 4
Джон Парът – Chris Small 5 – 2
Райън Дей – Стив Дейвис 5 – 2
Алистър Картър – Марк Уилямс 5 – 4

Основна схема

Източници 

 www.cajt.pwp.blueyonder.co.uk

Открито първенство по снукър на Уелс